Форгач () — угорське прізвище:

 Йоганн Форгач (1870 — 1935) — австро-угорський дипломат.
 Лео Форгач (1881 — 1930) — угорський шахіст. 

Угорські прізвища